Markéta Habsburská (25. prosince 1584, Štýrský Hradec – 3. října 1611 San Lorenzo de El Escorial) byla jako manželka Filipa III. Španělského (1598–1621) španělská, portugalská, neapolská a sicilská královna z dynastie habsburské. Třetí dcera arcivévody Karla II. Štýrského a Marie Anny Bavorské (tudíž sestra císaře a krále Ferdinanda II.).

Markéta byla do Španělska provázena španělským vyslancem v Praze Guillenem de San Clemente. Arcivévodkyně cestovala s celým doprovodem ze Štýrska do italských držav Španělska a odsud přes Středozemní moře celou flotilou galér do Španělska. Svatba Markéty a mladého krále Filipa III. proběhla v roce 1599 a manželství bylo údajně spokojené. Protivníkem královny, zajímající se o vládnutí, byl králův favorit Francisco Goméz, vévoda z Lermy. Markétě se podařilo vévodu z Lermy díky intrikám vzdálit od královského chotě a dvora, ale její snahu překazila smrt. Zemřela necelé dva týdny po porodu svého osmého dítěte (Alfons). Její manžel se už znovu neoženil a zemřel o deset let později.

Potomci 
Z manželství Markéty a Filipa vzešlo osm potomků:
 Anna Marie (22. září 1601 – 20. ledna 1666), královna francouzská a navarrská, regentka, ⚭ 1615 Ludvík XIII. (27. září 1601 – 14. května 1643), král Francie a Navarry od roku 1610 až do své smrti
 Marie (1. února 1603 – 1. března 1603)
 Filip (8. dubna 1605 – 17. září 1665), jako Filip IV. král španělský a jako Filip III. král portugalský, neapolský a sicilský od roku 1621 až do své smrti,
 ⚭ 1615 Izabela Bourbonská (22. listopadu 1602 – 6. října 1644)
 ⚭ 1649 Marie Anna Habsburská (23. prosince 1634 – 16. května 1696)

 Marie Anna (18. srpna 1606 – 13. května 1646), ⚭ 1631 Ferdinand III. (13. července 1608 – 2. dubna 1657), arcivévoda rakouský, císař římský, král český, uherský a chorvatský, markrabě moravský od roku 1637 až do své smrti
 Karel (15. září 1607 – 30. července 1632)
 Ferdinand (16. května 1609 – 9. listopadu 1641), generální guvernér jižního Nizozemí, arcibiskup toledský
 Markéta Františka (25. května 1610 – 11. března 1617)
 Alfons (22. září 1611 – 16. září 1612)

Vývod předků

Literatura

Externí odkazy 
 

Španělské královny
Portugalské královny
Sicilské královny
Neapolské královny
Milánské vévodkyně
Zemřelé v souvislosti s porodem
Pohřbení v Escorialu
Narození 25. prosince
Narození v roce 1584
Úmrtí 3. října
Úmrtí v roce 1611
Ženy
Narození ve Štýrském Hradci
Habsburkové v 16. století
Habsburkové v 17. století